Ulica Obozowa – popularna nazwa ulic w Polsce;

 Ulica Obozowa w Poznaniu
 Ulica Obozowa w Warszawie

Obozowa